Mug kan verwijzen naar:

muggen, een vliegend insect
Mug (bijnaam), iemand uit Haarlem
Mobiele Urgentiegroep, een Belgische medische eenheid
Mug (bier), een Belgisch-Nederlands bier